Henry Cohen (médecin) (1900-1977)
 Henry Cohen (numismate) (1806-1880) 
 Henri Cohen (water-polo) (?-1930)
 Henri Cohen (mathématicien) (1947-)